Pampulha pode-se referir a:

Brasil 
 Aeroporto de Belo Horizonte-Pampulha - aeroporto situado em Belo Horizonte
 Lagoa da Pampulha - lagoa situada em Belo Horizonte
 Pampulha - região administrativa de Belo Horizonte

Portugal 
 Pampulha (Lisboa) - bairro da cidade de Lisboa

Desambiguação